Межэзерс (также Межезерс; , Лесное озеро) — название нескольких объектов в Латвии:

 Межэзерс — водоём в Асарской волости.
 Межэзерс — водоём в Вирешской волости.
 Межэзерс — населённый пункт в Айвиекстской волости.
 Межэзерс — всесоюзный молодёжный лагерь в Межэзерсе (с 1963 г.), ныне база отдыха.

Примечания